Caught in the Act − drugi album studyjny amerykańskiego zespołu The Commodores z 1975 roku. Album utrzymany jest w gatunku funk i R&B.

Lista utworów

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Okładka

Albumy The Commodores
Albumy muzyczne wydane w roku 1975
Albumy Motown